Личный чемпионат России по спидвею на льду (ЛЧР по мотогонкам на льду) — соревнование среди лучших ледовых спидвейных гонщиков России.

Медалисты

Статистика 

 Наибольшее количество раз (7) чемпионом России становился Николай Красников (2005, 2007, 2009, 2010, 2013, 2015, 2016).
 Лидером по общему количеству медалей (12) является Николай Красников (7 «золота», 4 «серебра», 1 «бронза»).
 7 раз на пьедестал поднимались представители только одного города: в 1961, 1963, 1964, 1966, 1968 все медали получали представители Уфы, в 1991 — Красноярска, в 2000 — Саранска.
 Наибольшее количество раз подряд — 5 раз — Чемпионат выигрывал Борис Самородов (1961—1965).
 Наибольшее количество раз подряд — 6 раз — Чемпионат выигрывали представители Уфы (1961—1966).
 Наибольшее количество раз подряд в тройке призёров находится Николай Красников — 9 (2005—2013).
 Наибольшее количество раз подряд в тройке призёров находились представители Уфы — 12 (2005-2016).
 15 гонщикам удавалось побеждать и в чемпионате РСФСР, и в чемпионате СССР/СНГ: Борис Самородов (1961, 1962, 1963), Габдрахман Кадыров, Юрий Чекранов, Владимир Цыбров, Владимир Пазников, Сергей Тарабанько (1974), Анатолий Бондаренко (1979), Александр Смышляев, Сергей Казаков, Владимир Сухов, Николай Корнев, Сергей Иванов, Николай Нищенко (1988), Станислав Кузнецов, Игорь Яковлев (в скобках указаны даты «золотых дублей» — побед в обоих чемпионатах в один год, если они были).
 3 гонщикам удавалось выигрывать чемпионат РСФСР и в классическом, и в ледовом спидвее: Юрий Чекранов (1963/1968, 1973), Юрий Дубинин (1969/1972), Николай Корнев (1973/1986).

Медальный зачёт 

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею на льду